Phoenix har flere betydninger:

Stednavne

Canada 
 Phoenix, Alberta
 Phoenix, British Columbia

Kiribati 
 Phoenix-øerne

USA 
 Phoenix, Arizona
 Phoenix, Illinois
 Phoenix, Louisiana
 Phoenix, Maryland
 Phoenix, Michigan
 Phoenix, New York
 Phoenix, Oregon

Andet 
 Phoenix (rumsonde)
 Phoenix (X-Men) – figur i X-men
 Phoenix (band) –  en fransk rockgruppe
 Phoenix (Carpark North-album) – et Carpark North-album

Se også 
 Føniks (flertydig)